az egyik keresztszülő
 A keresztapa, Mario Puzo amerikai író regénye
 A Keresztapa (1972), a regény filmváltozata, rendezte Francis Ford Coppola
 A Keresztapa II. (1974), Francis Ford Coppola filmje, a trilógia második része
 A Keresztapa III. (1990), Francis Ford Coppola filmje, a trilógia befejező része
 A keresztapa másik arca (1973), Franco Prosperi filmje, a trilógia paródiája